Ferdinand I kan syfta på 

 Ferdinand av Bulgarien (1861–1948)
 Ferdinand I (tysk-romersk kejsare) (1503–1564)
 Ferdinand I av Aragonien (1389–1416)
 Ferdinand I av Bägge Sicilierna (1751–1825)
 Ferdinand I av León (1017–1065)
 Ferdinand I av Neapel (1423–1494)
 Ferdinand I av Portugal (1345–1383)
 Ferdinand I av Rumänien (1865–1927)
 Ferdinand I av Toscana (1549–1609)
 Ferdinand I av Österrike (1793–1875)